Il singolare del torneo di tennis Alicante Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Albert Viloca-Puig che ha battuto in finale Branislav Galik 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Juan-Albert Viloca-Puig (Campione)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)

 Alberto Martín (primo turno)
 Franco Davín (primo turno)
 Fabio Maggi (secondo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alicante Challenger 1996